Нижче наведено список 547 муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї.

Атлантичні Піренеї